Eurytela är ett släkte av fjärilar. Eurytela ingår i familjen praktfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktfjärilar
Eurytela